Куртризі́-е-Фюссіньї́, Куртрізі-е-Фюссіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 115 км на схід від Ам'єна, 13 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Куртризі-е-Фюссіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Куртризі-е-Фюссіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена